Sarolangun (regentschap), een regentschap in Indonesië
 Sarolangun (stad), een stad in het gelijknamige regentschap
 Sarolangun (onderdistrict), een onderdistrict van het gelijknamige regentschap